Domenico De Simone – allenatore di calcio ed ex calciatore italiano
 Domenico De Simone – cardinale italiano
 Domenico De Simone – politico italiano
 Domenico De Simone – saggista economico italiano

Pagine correlate 
De Simone